Мария Палеолоогина може да се отнася за:
 Мария-Деспина Палеологина (1234 – 1282) – незаконна дъщеря на Михаил VIII Палеолог, съпруга на монголския хан Ибака-хан
 Мария Палеологина Кантакузина – царица на България (1269 – 1279), съпруга на Константин Тих и Ивайло
 Мария Палеологина (ум. 7 април 1355) – Сръбска кралица, втора съпруга на крал Стефан Дечански
 Мария Палеологина (ум. 1401) – византийска принцеса, дъщеря на Андроник III Палеолог
 Мария Палеологина (1509–1530) – дъщеря на маркграф Вилхелм XI Монфератски, съпруга на Федерико II Гонзага